La Maison et le Monde (Ghare Baire), roman indien de Rabindranath Tagore, paru en 1916 ; première traduction française Payot, 1921
 La Maison et le Monde (Ghare Baire), film indien de Satyajit Ray, sorti en 1984